Колунга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 97,57 км². Население — 3778 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Asturiana de Concejos 
 14 rutas por colunga 

Муниципалитеты Астурии